Moški veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 19. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojil Mathieu Faivre, drugi je bil Luca De Aliprandini, tretji pa je bil Marco Schwarz.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021